

Канево — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Канево — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Канево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область